Kabanow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Kabanow (1948–2020), sowjetischer Wasserballspieler und Trainer
 Kirill Sergejewitsch Kabanow (* 1992), russischer Eishockeyspieler
 Michail Wsewolodowitsch Kabanow (1937–2020), russischer Physiker
 Nikolai Arkadjewitsch Kabanow (* 1980), russischer Schachspieler
 Wiktor Alexandrowitsch Kabanow (1934–2006), russischer Chemiker, Polymerchemiker und Hochschullehrer